Котлярова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Котлярова, Дарья Павловна (род. 1980) — российский художник.
 Котлярова, Надежда Леонидовна (род. 1989) — российская бегунья, спринтер.
 
Двойная фамилия
 Котлярова-Прокопенко, Ольга (род. 1954) — советский художник-живописец.